Чемпионат Румынии по футболу 1954 — 37-й сезон главного футбольного первенства Румынии.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Румынии на rsssf.com

1954
Румыния
1954 год в Румынии